

Geografia 
 Nordstrand – isola dell'arcipelago delle Frisone Settentrionali, costa del Mare del Nord, Germania

Persone 
 Morten Nordstrand – ex calciatore danese
 Roger Nordstrand – ex calciatore svedese
 Tarje Nordstrand Jacobsen – dirigente sportivo ed ex calciatore norvegese

Altro 
 Nordstrand Handball – squadra di pallamano maschile norvegese con sede a Oslo